

Localidades

Ridgeway (Alasca)
Ridgeway (Carolina do Sul)
Ridgeway (Iowa)
Ridgeway (Missouri)
Ridgeway (Ohio)
Ridgeway (Virgínia)
Ridgeway (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos